Mac, ou Mc — patronímico gaélico que significa "filho de"
 Mecanismo de adaptação competitiva — protocolo firmado entre Argentina e Brasil
 Mycobacterium Avium Complex — doença pulmonar associada ao HIV

Artes 
 Mac — personagem da animação A Mansão Foster para Amigos Imaginários
 Movimento Artístico de Coimbra

Computação 
 Controle de acesso obrigatório — tipo de controle de acesso em sistemas operacionais
 Endereço MAC — endereço de todas as placas de rede
 Mac OS — sistema operacional desenvolvido pela Apple Inc
 Macintosh — computadores pessoais fabricados pela empresa Apple Inc

Organizações 
 Maranhão Atlético Clube — clube de futebol do estado do Maranhão
 Marília Atlético Clube — clube de futebol do estado de São Paulo
 Maternidade Alfredo da Costa — em Lisboa

Desambiguação